Hrvatsko zagorje, kulturno-povijesna hrvatska regija koja obuhvaća prostor sjeverno od Zagreba, na granici sa Slovenijom.

Naselja:
 Hrvatska
 Zagorje (Ogulin), gradsko naselje Ogulina, Karlovačka županija
 Zagorje (Krnjak), naselje u općini Krnjak, Karlovačka županija
 Zagorje (Kršan), naselje u općini Kršan, Istarska županija

 BiH
 Zagorje (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Zagorje (župa), srednjovjekovna bosanska župa

Crna Gora:
 Zagorje (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane